Termenul „Bornheim” se poate referi la:

Bornheim (Rheinland), o localitate în landul Renania de Nord - Westfalia din Germania
Bornheim (Rheinhessen), o localitate în landul Renania-Palatinat, Germania
Bornheim (Pfalz), o altă localitate din landul Renania-Palatinat
cartierul Frankfurt-Bornheim din orașul Frankfurt pe Main, Germania